hrabstwo Jasper (ang. Jasper County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Jasper (ang. Jasper County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Jasper (ang. Jasper County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Jasper (ang. Jasper County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Jasper (ang. Jasper County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Jasper (ang. Jasper County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Jasper (ang. Jasper County) w USA, w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Jasper (ang. Jasper County) w USA, w stanie Teksas